Independence kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Independence (Californië)
Independence (Iowa)
Independence (Kansas)
Independence (Kentucky)
Independence (Louisiana)
Independence (Minnesota)
Independence (Missouri)
Independence (Ohio)
Independence (Oregon)
Independence (Virginia)
Independence (Wisconsin)

Independence kan verwijzen naar de volgende schepen van de United States Navy:
USS Independence (1775)
USS Independence (1777)
USS Independence (1814)
USS Independence (SP-3676)
USS Independence (CVL-22)
USS Independence (CV-62)
USS Independence (LCS-2), de huidige USS Independence.

Independence kan ook verwijzen naar een replica van een spaceshuttle:
Independence (ruimteveer)

Diversen:
 FSRU Independence, een tanker geschikt om lng weer vloeibaar te maken.